Grzegorz II – papież 715 – 731
 Grzegorz II Cyprius – patriarcha Konstantynopola 1283 – 1289
 Grzegorz Ghica II
 Grzegorz II (książę Neapolu)